El mustang, raça de cavall
 Ford Mustang, cotxe fabricat per Ford Motor Company des de 1964
 Regne de Mustang, estat feudatari del rei del Nepal
 North American P-51 Mustang, un caça militar estatunidenc que efectuà el seu primer vol el 1940
 Mustang, és una pel·lícula de 2015 dirigida per la directora turca Deniz Gamze Ergüven
 Mustang (microcotxe), microcotxe construït a Barcelona el 1959